Bailey Marie Pickett est un personnage de fiction dans la série La Vie de croisière de Zack et Cody. Elle est la petite amie de Cody Martin sur le S.S Tipton durant toute la . Dans l'épisode Rupture à Paris, dernier épisode de la , ils rompent à cause d'un malentendu. Ils se remettent ensemble dans l' de la .

Biographie

Enfance 
Bailey Pickett est née à Kettlecorn, au Kansas. Elle devient la petite amie de Moose, son voisin. Mais Moose devient vite envahissant et commande tous ses faits et gestes, elle décide alors de rompre avec lui. De plus, Bailey commence à grandir et comprend que la vie de fermière n'est pas faite pour elle : elle veut explorer le monde. Elle décide alors d'étudier sur le fameux S.S Tipton, un bateau de croisière. Bailey se lance dans la grande aventure, mais elle apprend très vite qu'il n'y a plus de place pour les filles sur le bateau…

Bailey sur le SS Tipton 
Bailey ne renonce pas. Elle décide de se déguiser en garçon pour réaliser son rêve, sans en parler à ses parents bien-sûr. Elle devient la colocataire de Zack. Mais la supercherie de Bailey est très vite remarquée par ce dernier… M. Moseby et  Tutweiller apprennent à leur tour que Bailey est en fait une fille. Il n'y a pas d'autre choix, elle doit quitter le bateau. Mais Moseby apprend vite que London a chassée sa colocataire Padma, en lui offrant des bijoux d'une valeur inestimable. Bailey devient donc la colocataire de London, et Cody tombe très vite sous son charme…

Bailey et les études 
Bailey adore étudier, et elle est très douée dans toutes les matières. Elle sait aussi parler le japonais. Elle fait souvent les devoirs de London, rédige des exposés avec Cody, et refuse de manquer un seul jour de cours. Dans l' de la ,  (non sorti en France), elle demande son admission à l'université de Yale, et y est acceptée.

Bailey Pickett et Cody Martin 
Cody Martin s'est donné six mois pour séduire Bailey. Quand Hannah Montana monte sur le bateau, il saute sur l'occasion pour offrir des places de concerts à Bailey car elle est sa chanteuse préférée. Comme il a déjà rencontré Hannah auparavant à l'hôtel Tipton, il est plutôt confiant mais la célèbre chanteuse n'a aucun souvenir de lui. Il commence déjà à perdre espoir, et va raconter à Bailey qu'il n'a finalement pas de place de concert, ainsi que tout le restant de l'histoire. Bailey est très déçue. Mais Hannah Montana finit par se souvenir de Zack, le frère jumeau de Cody. Elle leur donne alors des places de concerts. Bailey est aux anges, elle embrasse alors Cody. Leur relation amoureuse commence.

Pendant toute la , Bailey et Cody sont toujours aussi amoureux l'un de l'autre, malgré quelques disputes sans grande importance. Pourtant au dernier épisode de cette saison, Rupture à Paris, la dispute est bien plus grande que les autres. Cody et Bailey sont très excités de pouvoir fêter leur premier anniversaire ensemble à Paris. Cody veut tout faire pour que cet anniversaire soit parfait. Il répète tous les gestes de la soirée avec London. Pendant ce temps-là, Bailey veut offrir un magnifique cadeau à Cody. Elle rencontre Jean-Luc, un grand séducteur très doué en peinture. Elle lui demande de peindre un tableau d'elle et Cody. Elle monte alors sur la tour Eiffel faire un petit tour pendant que Jean-Luc termine le tableau. Elle voit alors une fille dans les bras de Cody. Jean-Luc la réconforte, en la prenant dans ses bras. Cody attend impatiemment Bailey mais sa petite amie ne se montre pas. Il jette un coup d'œil à la longue vue et la voit dans les bras du Français. Bailey rencontre London, et London lui explique que la mystérieuse fille que Cody enlaçait était en fait elle, et qu'il répétait leur anniversaire. Elle monte alors voir Cody pour s'excuser, mais il ne lui fait plus confiance. Ils rompent.

Dans la , Cody et Bailey s'aiment toujours et souffrent, mais chacun est trop fier pour l'avouer à l'autre. Pourtant dans l', Bailey quitte le bateau car elle a le mal du pays et elle veut aller fêter l'anniversaire de sa grand-mère Pickett à Kettlecorn. Cody l'apprend et va la rejoindre. Pleins de péripéties se produisent : Le père de Bailey le déteste, Moose vient à la ferme dans l'espoir de reconquérir Bailey et pire encore une tornade. La famille s'enferme alors dans la grange. Ensuite, Cody et Moose parlent à Bailey, elle doit choisir entre eux. Bailey fait alors un rêve étrange, une parodie du Magicien d'Oz. Elle est confrontée à un choix entre ses deux ex petits amis. Elle comprend vite que c'est Cody qu'elle aime. En se réveillant, elle lui raconte son rêve, et ils se remettent ensemble.

Quand Bailey apprend qu'elle est admise à Yale mais que Cody ne l'est pas ( ), elle refuse d'aller à cette université. Mais Cody refuse que Bailey abandonne un rêve aussi grand : l'avenir de Bailey est trop remis en jeu. Son petit ami la convainc donc d'y aller, alors elle va à Yale sans lui.

Entourage

Cody Martin 
Interprété par Cole Sprouse. 
Cody Martin est le petit ami de Bailey Pickett durant toute la  et la fin de la . Ils commencent à sortir ensemble dans l'épisode La Vie de croisière ensorcelante d'Hannah Montana quand Cody obtient des places pour voir Hannah Montana en concert à Hawaii. Ils sont très amoureux tous les deux durant toute la saison 2 mais finissent par rompre à cause d'un malentendu dans l'épisode " Rupture à Paris " à la fin de la saison 2. À la fin de la saison 3 Bailey part, accompagnée de London, fêter l'anniversaire de sa grand-mère à Kettelkorn sans dire au revoir à Cody. Il apprend, en appelant Bailey, qu'elle est en danger et part à Kettlekorn, la rejoindre pour s'assurer qu'elle va bien. Moose et lui se disputent alors pour savoir qui sortira avec Bailey mais c'est là qu'elle se cogne la tête et fait un rêve très étrange (parodie du "Magicien d'Oz") et comprend que c'est Cody qu'elle aime. Ils se remettent ensemble.

London Tipton 
Interprété par Brenda Song. 
Elle est la colocataire de Bailey Pickett. London Tipton mène la vie dure à Bailey et se plaint souvent de partager sa cabine avec celle-ci, car Bailey est tout son contraire. Bailey aime la nature, la ferme… London pas du tout. Elle n'hésite pas à se moquer de son apparence et à dire qu'elle est une paysanne. Elle dit aussi que si Bailey est avec Cody, c'est parce qu'elle ne trouvera jamais un petit ami meilleur. Mais elles deviennent vite meilleures amies. London n'en devient pas très gentille pour autant…

Zack Martin 
Interprété par Dylan Sprouse. 
Zack Martin est le frère jumeau de Cody, le petit ami de Bailey. Au début de la saison 1 Zack avait le béguin pour Bailey et se disputait avec Cody pour savoir qui allait sortir avec elle. Mais Zack préfera laisser Bailey à son frère, en comprenant qu'elle lui plaisait vraiment. Au cours de la saison 1 il aide parfois Cody à se rapprocher de Bailey. Zack trouve que Bailey est « torride » et ne comprend pas comment cette fille peut faire pour « aimer son idiot de frère ». Ils ne passent pas beaucoup de temps ensemble mais ils sont de bons amis. Quand Bailey et Cody se disputent, il n'hésite pas à les raisonner et à leur remonter le moral.

Woody Fink 
Interprété par Matthew Timmons. 
Woody et Bailey sont de très bons amis. Ils n'hésitent pas à s'aider, comme dans l'épisode le cuisinier de ces dames () où les deux amis doivent trouver une solution pour que Cody ne traite plus Bailey d'une mauvaise manière et qu'Addison fasse plus attention à Woody plutôt qu'à Cody, ou dans l'épisode bons baisers de Tokyo () où Woody commence très vite à avoir des problèmes après avoir gagné un combat contre un énorme japonais pour avoir la .

Marcus Little 
Interprété par Doc Shaw. 
Marcus est un ancien chanteur prodige, connu sous le nom du petit . Il s'est fait renvoyer par sa maison de disques car il n'était plus si «  » que ça. Marcus va aller sur le S.S Tipton pour se reposer quelque temps. Il devient le colocataire de Zack, qui voudra en connaitre plus à propos de lui. Marcus sera très réticent à parler de son passé, mais Zack, Cody Martin, Bailey, London et  Woody vont vite connaître sa véritable identité. Il va se lier d'amitié avec ses derniers et tomber amoureux de London, mais ses sentiments envers cette dernière ne seront malheureusement jamais réciproques. 
Dans la , Marcus quitte le bateau car il va enregistrer un  à New York. Sa carrière de chanteur redémarre.

Moose 
Moose est l'ex petit ami de Bailey. Ils étaient ensemble avant que Bailey ne vive sur le S.S Tipton. Ils rompent car Moose est envahissant et ne le laisse pas Bailey faire ses choix. Il contrôle ses faits et gestes.

Personnage de Zack et Cody